A II. Nyári Paralimpiai Játékokat 1964. november 3. és november 12. között Tokióban rendezték. 21 nemzet 375 sportója vett részt a 

játékokon.

Éremtáblázat 

Nyári paralimpiai játékok
Paralimpia